remis – w sporcie
 Remis – film polski z 1984 w reż. Krzysztofa Langa
 Zwycięski remis